Трес Палос има више значења:

 Трес Палос (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Палос (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Палос (Коавајутла де Хосе Марија Изазага), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Трес Палос (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трес Палос (Сан Игнасио Серо Гордо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Трес Палос (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Трес Палос (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Трес Палос (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику